De geschiedenis kent meerdere personen met de naam Maurits van Saksen
Maurits van Saksen (1521-1553), hertog van Saksen
Maurits van Saksen (1696-1750) of Maurice de Saxe, Frans generaal